Hohenfier heißen folgende Orte:

 Hohenfier (Himbergen), Ortsteil der Gemeinde Himbergen, Landkreis Uelzen, Niedersachsen
 Hohenfier (ehemals im Kreis Kolberg-Körlin), Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Kamień Rymański
 Hohenfier (ehemals im Kreis Flatow), Wohnplatz in der Woiwodschaft Großpolen in Polen; siehe Polnisch: Kamień (Powiat Złotowski)